Gerald Jones peut désigner:

  (né en 1933), homme politique américain, de l'Iowa ;
 Gerald Jones (né en 1970), homme politique travailliste britannique ;
 , philosophe et auteur britannique.